Thewes ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Thewes (* 1964), deutscher Komponist und Posaunist
 Katharina Thewes (* 1983), deutsche Handballspielerin